Водолей може да се отнася за:
 Водолей (село) – село в област Велико Търново,
 Водолей (съзвездие) – съзвездие,
 Водолей (зодия) – астрологически знак.